Шарль-Жозе́ф Мари́ Пита́р-Брио́ (; 1873—1927) — французский ботаник, изучавший флору Северной Африки.

Биография 
Жозеф Питар родился 30 октября 1873 года. Учился в Университете Бордо, в 1899 году окончил его со степенью доктора естественных наук. С 1897 по 1902 работал ассистентом на факультете естественных наук, в 1902 году получил диплом фармацевта. В 1901 году Жозеф Питар был назначен профессором естественных наук в Школе медицины в Туре.

С 1904 по 1906 Питар дважды путешествовал по Канарским островам. В 1908 году он выпустил книгу Les Iles Canaries. Flore de l'Archipel, в которой обобщал свои наблюдения. В 1907, 1908, 1909—1910 и 1913 он исследовал флору Туниса. С 1911 по 1913 Питар пребывал в экспедиции по Марокко. В 1931 году вышла его книга Contribution à l'étude de la Flore du Maroc.

Шарль-Жозеф Мари Питар скончался 29 декабря 1927 года.

Питар передал основную часть своего гербария ботанику Джону Брике. В настоящее время он находится в Женевском ботаническом саду (G). Некоторые гербарии флоры Марокко и Канарских островов находятся в Парижском музее естественной истории (P).

Избранные публикации 
 , 19 pl.
 
 , 9 pl.

Роды растений, названные в честь Ж. Питара

Примечания

Литература 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции XIX века
Ботаники Франции XX века